Furth eller Fürth kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Furth im Wald – kommun i Bayern, Oberpfalz, 
 Fürth, Hessen – kommun i Hessen, Regierungsbezirk Darmstadt, 
 Fürth – kommun i Bayern, Regierungsbezirk Mittelfranken, 
 Furth, Niederbayern – kommun i Landkreis Landshut, Bayern, Niederbayern,

Österrike 

 Furth an der Triesting – kommun i Niederösterreich, Politischer Bezirk Baden,